Vejen kan henvise til:

 steder
 Vejen – by i Sydjylland, hovedby for Vejen Kommune
 Vejen (Astrup Sogn) – bebyggelse i Astrup Sogn, Hjørring Kommune
 Vejen (Elling Sogn) – bebyggelse i Elling Sogn, Frederikshavn Kommune

 film
 Vejen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1969 af Elsebet Kjølbye
 Vejen (film fra 1955) – sovjetisk dramafilm fra 1955 af Aleksandr Stolper